La temporada 2020 de la Feria de San José o Feria taurina de Fallas de Valencia comprende una serie de festejos taurinos que se celebran del 12 al 19 de marzo con motivo de las fiestas de san José y las tadicionales Fallas. La de Fallas es la primera gran feria de la temporada  taurina en España.

Coronavirus (COVID-19) 
El 10 de marzo de 2020 la Generalidad Valenciana en una reunión de urgencia con el Gobierno, mantenida el mismo día 10 de marzo acordó la suspensión de las Fallas y el aplazamiento de la Feria taurina de San José a consecuencia de la epidemia por Coronavirus, anunciando que esta se celebrará cuando la situación sanitaria lo permita. La empresa de la plaza de toros de Valencia comunicó que tras el anuncio del aplazamiento de la feria taurina, junto con el empresario de la plaza de toros de Castellón se reunirán con la Generalidad con el fin de fijar nueva fecha para los festejos de la Feria de San José y la Magdalena.

Cartel de la feria y resultados 
La siguiente tabla muestra el cartel de la feria para la temporada 2020. El cartel se compone de seis corridas de toros, un festejo matinal de rejones, una novillada sin picadores y dos novilladas con picadores. Se ha incluido en el abono de la feria la novillada del 8 de mayo en honor a la Virgen de los Desamparados.

Notas 
 Los carteles pueden variar en función de las circunstancias de los lidiadores, el estado de las reses  tras el primer reconocimiento y análisis veterinarios realizados a las mismas, previo al sorteo o en horas posteriores.
Para la novillada sin picadores la asignación de las ganaderías se conocerá el día del sorteo.

Eventos de la feria 

 El diestro Enrique Ponce celebra el 30.º aniversario de la toma de la alternativa en el coso valenciano lidiando un mano a mano con Pablo Aguado en la corrida de toros del día 16 de marzo.
 Se anunció la reaparición del espada Roca Rey tras nueve meses apartado de los ruedos españoles y una lesión de hombro que le obligó a suspender varias actuaciones.
 Regresa Morante de la Puebla tras cuatro temporadas sin lidiar en la feria valenciana.
El cartel de la feria valenciana es un homenaje con motivo del centenario del fallecimiento de Joselito el Gallo.

Festejos incluidos en el abono de la feria y resultados 
La siguiente tabla muestra los actuantes de la novillada con motivo del día de la Virgen de los Desamparados, el 8 de mayo.

Toreros 
La siguiente tabla muestra la información taurina y las estadísticas de los espadas actuantes, así como los nombres de los toreros que forman las correspondientes cuadrillas.

Notas 

 Las cuadrillas de algunos toreros pueden variar según el festejo donde estén anunciados, es común que la cuadrilla se contrate al inicio de temporada, es el caso de las figuras, sin embargo puede suceder que los contratos de las cuadrillas sean ocasionales en espadas de reciente alternativa o menos consolidados como figuras, la información sobre los componentes de la misma en ocasiones no se hace pública hasta momentos antes del festejo. Los contratos de las cuadrillas son libres.

Categoría de los toreros 
Los toreros de acuerdo con el Convenio Colectivo Nacional Taurino establecido en el reglamento taurino artículo 70, están clasificados en tres categorías según el número de corridas de toros en las que hayan participado la temporada anterior:

Categoría grupo A: los profesionales que hayan lidiado un número igual o superior a  treinta y siete corridas de toros en festejos realizados en España, Francia o Portugal.
Categoría grupo B: los profesionales que hayan lidiado entre trece y treinta y seis corridas de toros en festejos realizados en España, Francia o Portugal.
Categoría grupo C: los profesionales que hayan lidiado doce o menos corridas de toros en festejos realizados en España, Francia o Portugal.

Contrato de las cuadrillas 
Los matadores de toros según sea su categoría tienen diferentes obligaciones respecto a la cuadrilla fija que deben contratar, según el artículo 70 del reglamento taurino:

Categoría grupo A: tienen obligación de contratar una cuadrilla fija con dos picadores, tres banderilleros, un mozo de espadas y un ayudante de mozo de espadas. Cuando el espada lidia una corrida completa contrata dos cuadrillas completas además de la suya propia. Si la corrida es un mano a mano con dos espadas cada uno aumenta su cuadrilla en un  banderillero y un picador.
Categoría grupo B: tienen obligación de contratar a dos banderilleros y un picador fijos. El tercer banderillero, el segundo picador , el mozo y ayudante de espadas los contrata de forma libre en cada actuación.
Categoría grupo C: los espadas contratan la cuadrilla de forma libre, es decir para cada festejo donde estén anunciados a lo largo de la temporada.

Rejoneadores 
La siguiente tabla muestra la información taurina y las estadísticas de los rejoneadores anunciados en la feria.

Cuadra de Lea Vicens 
La siguiente tabla muestra la información de los caballos que componen la cuadra de Lea Vicens.

Cuadra de Guillermo Hermoso de Mendoza 
Guillermo Hermoso de Mendoza comparte cuadra con su padre el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza. La lista muestra la cuadra empleada habitualmente por Guillermo Hermoso de Mendoza.

Novilleros 
La feria celebra dos tipos de novilladas, dos corridas con picadores  y una sin picadores.

Novillada con picadores 
La siguiente lista muestra la información taurina y las estadísticas de los novilleros y sus cuadrillas.

Novillada sin picadores  
La siguiente tabla muestra la información taurina y las estadísticas de los novilleros en la categoría novilleros sin picadores que actúan en la feria.

Novillada Virgen de los Desamparados 
La siguiente tabla muestra la información taurina  y estadísticas de los novilleros que están anunciados en la novillada en honor de la Virgen de los Desamparados incluida en el abono de la feria de fallas.

Ganaderías 
La siguiente tabla muestra la información taurina de las ganaderías que presentan corrida de toros en la feria.

Ganaderías resultados

Feria 
La siguiente tabla muestra las corridas de toros y novillos presentadas por las ganaderías participantes en la feria.

Día Virgen de los Desamparados 
La siguiente tabla muestra la corrida novillos presentada por las ganaderías participantes en el festejo.

Referencias 

Ferias taurinas
Fallas de Valencia